Puerta peut désigner :

Personnalités 
 Alonso José Puerta (1944) : homme politique espagnol ;
 Antonio Puerta (1984-2007) : footballeur espagnol ;
 Carlos Puerta (1965) : dessinateur de bande dessinée espagnol ;
 Diego Puerta (1941-2011) : matador espagnol ;
 Fabián Puerta (1991) : coureur cycliste sur piste colombien ;
 Mariano Puerta (1978) : tennisman argentin ;
 Ramón Puerta (1951) : homme politique argentin ;

Toponymes

La Puerta : une ville de la province de Catamarca et le chef-lieu du département d'Ambato.

La Puerta de Segura : commune de la province de Jaén de la communauté autonome d'Andalousie.

Puerta 
En espagnol, puerta désigne la « porte ». À ce titre, puerta peut désigner :
  Puerta del Sol :
 Puerta del Sol : une place située à Madrid ;
 Puerta del Sol : une porte fortifiée de style mudéjar située à Tolède ;
 Puerta de Alcalá : une porte située à Madrid ;
 Puerta de Europa : un complexe immobilier constitué de deux tours principales à Madrid.

La Puerta, une census-designated place du Texas.

La Puerta : localité de la paroisse civile d'Aguedo Felipe Alvarado de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;
 La Puerta : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo ;
 La Puerta : capitale de la paroisse civile de La Puerta de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme